2 miejscowości w Polsce: 
 Kruszki – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Przerośl 
 Kruszki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Łobżenica